Pozzi est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :

La famille d'artistes Pozzi 
Les Pozzi sont une famille d'artistes italiens romains, dont les membres sont :
 Stefano Pozzi (1699 ou 1707 -  1768), peintre, dessinateur, graveur et décorateur, et ses frères : 
 Rocco Pozzi (1701–74) graveur
 Andrea Pozzi (1718–1769), sculpteur sur ivoire
 Giuseppe Pozzi (1723–65), peintre

Autres porteurs du patronyme 
 Adrien Pozzi (1860 - 1939), frère de Samuel Pozzi, médecin et homme politique français,
 Andrew Pozzi (1992 -), athlète britannique, spécialiste du 110 mètres haies,
 Catherine Pozzi (1882 ou 1883 - 1934), fille de Samuel Pozzi, poétesse et femme de lettres française,
 Cesare Pozzi (1914-2007), partisan italien,
 Charles Pozzi (1909 - 2001), pilote automobile français,
 Elisabetta Pozzi (1955 -), actrice italienne,
 Gianluca Pozzi (1965 -), ancien joueur italien de tennis,
 
 Mirtha Pozzi, percussionniste et compositrice franco-uruguayenne,
 Moana Pozzi (1961 - 1994), actrice porno italienne,
 Nicola Pozzi (1986 -), joueur de football italien,
 Oscar Pozzi (1971 -), coureur cycliste italien,
 Pier Paolo Pozzi (1964 -), musicien et compositeur italien,
 Ricardo Luís Pozzi Rodrigues (1976 -), footballeur brésilien, 
 Samuel Pozzi (1846 - 1918), médecin français.

Famille d'artistes italiens